

Відомі носії 
 Мартинов Сергій Анатолійович (1968) — радянський і білоруський стрілець, олімпійський чемпіон.
 Мартинов Сергій В'ячеславович (* 1982) — український рок-музикант.
 Мартинов Сергій Миколайович (1953) — білоруський державний діяч і дипломат.